

Anno 
 403 o 403 a.C.

Codici 
 403 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kani, nella prefettura di Gifu, in Giappone

Matematica 
 403 – numero